Latex Cult – czwarty album studyjny fińskiej grupy black metalowej Impaled Nazarene.
Wydanie było dostępne w limitowanej edycji jako metalowe pudełko z nieco zmienioną okładką.
Podkład dźwiękowy z utworu "66.6 S of Foreplay" pochodzi z filmu "The Day After" (1983) natomiast intro z utworu "Punishment is Absolute" pochodzi z filmu "Silent Night, Deadly Night" (1984).

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1996